Beestenbos is boos (televisieprogramma), een jeugdprogramma van de European Broadcasting Union
 Beestenbos is boos (boekenreeks), geschreven door Colin Dann